Постель Ґійом (1510–1581) — французький гуманіст, мовознавець, астроном і дипломат.
 Постель Олександр Борисович (1904–1989) — український радянський графік.